Ранчо Сан Кајетано има више значења:

 Ранчо Сан Кајетано (Виљагран), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо Сан Кајетано (Атескал), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ранчо Сан Кајетано (Текамачалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику